Fujimi peut désigner :

Toponymie 
  Fujimi, une ville de la préfecture de Saitama au Japon.
  Fujimi, un bourg de la préfecture de Nagano au Japon.

Entreprise 
 Fujimi Shobo, une ancienne maison d'édition japonaise.